Николай Шатилов:
 Шатилов, Николай Иванович (род. 1953) — председатель Совета народных депутатов Кемеровской области.
 Шатилов, Николай Михайлович (1841 — после 1890) — русский революционер.
 Шатилов, Николай Павлович (1849—1919) — русский генерал от инфантерии, помощник наместника Кавказа по военной части, член Государственного совета.